Диспенсер ( — дозатор) — пристрій для контрольованої видачі речовини, товару, рідини,  заданою кількістю, об'ємом чи вагою.

Значення:  Дозатор.

Приклади автоматичних пристроїв з функцією диспенсера:
Автоматичний дозатор зубної пасти
 Банкомат
 Кулер (апарат) для води.
 Диспенсер для паперових рушників
 Аерозольний диспенсер
 Дозатор палива () — пристрій для видачі палива, наприклад, на автозаправній станції.
 Кеш-диспенсер () — пристрій для видачі готівки.
 Торгові автомати для продажу батончиків, напоїв, сигарет та багато інших товарів.

Посилання  
 
Багатозначні терміни
Обладнання
Промислова автоматика